Her Sister – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
Her Sister – cortometraggio del 1914 diretto da Edward LeSaint
Her Sister – film del 1917 diretto da John B. O'Brien